Бодо () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Центр штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический микрорегион Серра-ди-Сантана. Население составляет 2775 человек на 2006 год. Занимает площадь 253,513 км². Плотность населения — 10,9 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 6.394.767,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 2.304,42 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,595 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти